Монтіньї́-ле-Везу́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 45 км на північ від Безансона, 7 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 264 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 681,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтіньї-ле-Везуль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтіньї-ле-Везуль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона